El término Baldor puede referirse a:

 El matemático cubano Aurelio Baldor.
 La creación de dicho matemático, el Álgebra de Baldor.

 El personaje del Universo Fantástico de Tolkien, Baldor.